Spatangoida är en ordning av sjöborrar som beskrevs av L. Agassiz 1840. Spatangoida ingår i klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Spatangoida 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Spatangoida